Eduard Gargitter ist der Name folgender Personen:

* Eduard Gargitter (Politiker, 1872) (1872–1937), österreichischer Politiker, Steiermärkischer Landesrat 
 Eduard Gargitter (Politiker, 1928) (1928–2021), österreichischer Betriebsrat und Politiker (SPÖ), Mitglied des Bundesrates